Первый сезон американского телесериала «Доктор Хаус», премьера которого состоялась на канале Fox 16 ноября 2004 года, а заключительная серия вышла 24 мая 2005 года, состоит из 22-х эпизодов.

В ролях

Основной состав 
 Хью Лори — доктор Грегори Хаус
 Лиза Эдельштейн — доктор Лиза Кадди
 Омар Эппс — доктор Эрик Форман
 Роберт Шон Леонард — доктор Джеймс Уилсон
 Дженнифер Моррисон — доктор Эллисон Кэмерон
 Джесси Спенсер — доктор Роберт Чейз

Второстепенный состав 
 Чи Макбрайд — Эдвард Воглер
 Сила Уорд — Стейси Уорнер
 Стефани Вендитто — сестра Бренда Превин
 Кеннет Чои — доктор Лим
 Рон Перкинс — доктор Рон Симпсон
 Карри Грэм — Марк Уорнер
 Морис Годин — доктор Лоуренс Хурани

Приглашённые актёры 
Робин Танни, Скотт Мекловиц, Кевин Зегерс, Фэйт Принс, Эвер Кэррадайн, Хеди Бёресс, Сэм Траммелл, Элизабет Митчелл, Люсинда Дженни, Энн Дауд, Стейси Эдвардс, Аарон Химельштейн, Доминик Перселл, Майнди Крист, Роксанн Харт, Курт Фуллер, Ширли Найт, Гарри Ленникс, Дэвид Конрад, Брэнди Норвуд, Лесли Хоуп, Марк Харелик, Николас Д’Агосто, Аманда Сейфрид, Скотт Фоули, Мередит Монро, Нестор Карбонель, Трейси Миддендорф, Дэвид Генри, Дэрил Сабара, Патрик Бошо, Сара Кларк, Станислав Гроф, Дэнни Нуччи, Синтия Эттинджер, Дженнифер Стоун, Джо Мортон, Марин Хинкль, Майкл Гуржян, Эдди Макклинток, Скай Маккоул Бартусяк, Кристоффер Райан Уинтерс, Джон Чо, Кристина Кокс, Питер Грейвс, Николь Билдербэк, Эндрю Киган, Джош Цукерман, Эрин Фостер и Кармен Электра

Эпизоды

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 
 Polite dissent — обзоры эпизодов телесериала «Доктор Хаус» с точки зрения медицины.
 The House M.D. Guide — эпизод-гид телесериала «Доктор Хаус».
 Television Without Pity — критические статьи о всех эпизодах телесериала «Доктор Хаус».
 Гид по сериалу Доктор Хаус — подробное описание эпизодов телесериала «Доктор Хаус».

1
Телесезоны США 2004 года
Телесезоны США 2005 года